Wimbledon 2002 - trzeci w sezonie wielkoszlemowy turniej tenisowy, który rozegrano w dniach 24 czerwca – 7 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Nowym zwycięzcą zawodów singlowych u panów został Australijczyk Lleyton Hewitt, dla którego był to drugi tytuł wielkoszlemowy. Mistrzynią gry pojedynczej u kobiet została Amerykanka Serena Williams, po pokonaniu w finale swojej siostry, Venus. Obie zawodniczki triumfowały również razem w zmaganiach deblistek, po wygranej w finale nad Virginią Ruano Pascual i Paolą Suárez. Para Jonas Björkman-Todd Woodbridge została mistrzami debla u mężczyzn. Dla Björkmana był to pierwszy tytuł na londyńskich kortach, natomiast Woodbridge w przeszłości wygrywał wimbledoński turniej.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 
 
 
 

Wimbledon 2002
2002 w Anglii